Billings Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Billings Hill (Hancock County, Maine)
 Billings Hill (Oxford County, Maine)
 Billings Hill (Vermont)